Alfredo Ahnert – attore messicano
 Eva Ahnert-Rohlfs – astronomo tedesco
 Heinrich-Wilhelm Ahnert – militare tedesco
 Paul Oswald Ahnert – astronomo tedesco
 3181 Ahnert – asteroide